Ленинский сельсовет — бывшая административная единица на территории Слуцкого района Минской области Белоруссии. Сельсовет упразднён в 2013 году, все населённые пункты вошли в состав Знаменского сельсовета.

Состав 
Ленинский сельсовет включал 9 населённых пунктов:

 Залядье — деревня.
 Кажушки — деревня.
 Ленино — агрогородок.
 Невязцы — деревня.
 Подлесье — агрогородок.
 Славинск — деревня.
 Терасполь — деревня.
 Ульяновка — деревня.
 Шаловичи — деревня.

Примечания

Ссылки 
 Слуцкий райисполком

Упразднённые сельсоветы Слуцкого района
Объекты, названные в честь Владимира Ленина
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании